Armando Fernandes foi um compositor e letrista de música popular brasileira. De família musical, foi irmão do cantor Jorge Fernandes de quem acabou por tornar-se parceiro em várias composições.

Discografia 
 Ainda que quisesse (c/ Carolina Cardoso de Menezes)
 Capricho (c/ Jorge Fernandes)
 Chance (c/ Carolina Cardoso de Menezes)
 Convicção (c/ Jorge Fernandes)
 Cousas passadas (c/ Jorge Fernandes)
 Escute amor (c/ Carolina Cardoso de Menezes)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro